Rivarennes puede referirse a: 

 Rivarennes, comuna francesa situada en Indre.
 Rivarennes, comuna francesa situada en Indre y Loira.